Arístides Rojas ist der Name folgender Personen:

* Arístides Rojas (Ethnologe) (1826–1894), venezolanischer Mediziner, Historiker und Ethnologe 
 Arístides Rojas (Fußballspieler) (* 1968), paraguayischer Fußballspieler